Azalia – comunità non incorporata della contea di Bartholomew (Indiana, Stati Uniti)
Azalia – comunità non incorporata della contea di Monroe (Michigan, Stati Uniti)
Azalia o Asalia – personaggio della Bibbia, padre di Safan, scriba di Giosia (2Re)
Azalia – nome in codice, durante lo sviluppo, dello standard High Definition Audio
Azalia – pillola progestinica in commercio in Italia